Bounovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Буново) :
Bounovo, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Bounovo, village bulgare de l'obchtina de Mirkovo, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).